Nothybus är ett släkte av tvåvingar. Nothybus ingår i familjen Nothybidae. 

Nothybus är enda släktet i familjen Nothybidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Nothybus